COC puede referirse a:
 COC (Comité Olímpico Colombiano), desde 1936.
 COC Nederland (Centro para la Cultura y la Diversión, de Países Bajos), organización LGBT neerlandesa, desde 1946.
 COC (Comité Olímpico Cubano), desde 1954.
 C.O.C. (Corrosion of Conformity), banda estadounidense de hardcore punk y thrash, desde 1982.
 COC (Clash of Clans), videojuego finlandés de 2012.